A Desperate Remedy – film del 1910 diretto da Milton J. Fahrney
 A Desperate Remedy – film del 1916 diretto da Charles Bartlett
 Desperate Remedies – film del 1993 diretto da Stewart Main e Peter Wells